Magrini est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Gitt Magrini, née Rosa Chiari Solari (1914–1977), créatrice de costumes et actrice italienne ;
 Ludovico Magrini (1937–1991), journaliste et un archéologue italien ;
 Riccardo Magrini (né en 1954), coureur cycliste et dirigeant d'équipe cycliste italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien